Андже́ла Альвара́до (; 7 июня 1972, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса и клипмейкер.

Биография 
Анджела Альварадо родилась 7 июня 1972 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) в семье пуэрто-риканского происхождения. У Анджелы есть семеро братьев и сестёр — четверо братьев и три сестры, включая актрису Мэгали Альварадо.

Анджела окончила «Hunter College».

Карьера 
Анджела дебютировала в кино в 1986 году, сыграв роль Джен Ларкен в эпизоде «Killshot» телесериала «Полиция Майами». В 2006 году Альварадо сыграла роль Нины Батиста в телесериале «Декстер». Всего она сыграла в 34-х фильмах и телесериалах.

Также Анджела является клипмейкером. В 1989 году она снялась в главной роли (танцовщицы) в клипе на песню Tears for Fears «Woman in Chains».

Личная жизнь 
С 1990 года Анджела замужем за музыкантом  (род.1969), с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов два сына — Ревель Энджел Роса (род.1990) и Ремадо Цицеро Роса (род.1996).

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Режиссёры видеоклипов США
Киноактрисы США